Кюэх-Оттох () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Кюэх-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°04' с. ш. 146°29' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°01' с. ш. 115°14' в. д..
 Кюэх-Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°14' с. ш. 128°17' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°07' с. ш. 145°54' в. д..
 Кюэх-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19' с. ш. 128°31' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°26' с. ш. 132°15' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41' с. ш. 116°16' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°42' с. ш. 115°12' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°46' с. ш. 131°42' в. д..
 Кюэх-Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°47' с. ш. 139°50' в. д..
 Кюэх-Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 64°07' с. ш. 119°20' в. д..

Примечания

См. также 
 Кюель-Оттох